ALS2CR12 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 445 амінокислот, а молекулярна маса — 52 439.

Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки